X100 ou X-100 peut faire référence à :
 Fujifilm X100, un appareil photographique numérique de Fujifilm ;
 Triton X-100, un détergent de synthèse.